Vlaanderen de Leeuw (kreet), een kreet uit de middeleeuwen
 Vlaanderen de Leeuw (lied), een liedje van Willy Sommers